Plaats in Indonesië
 Oenaek (Kupang Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Kupang in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Oenaek (Laen Manen), een plaats in het bestuurlijke gebied Belu in de provincie Oost-Nusa Tenggara